Edington kan syfta på:

Storbritannien 

 Edington, Somerset, ort, England, 
 Edington, Wiltshire, ort, England, 
 Edington, Northumberland, parish, England, Mitford,